U-75 – niemiecki okręt podwodny typu UE I z okresu I wojny światowej
 U-75 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej SM UC-35; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-75
 U-75 – niemiecki okręt podwodny typu VIIB z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-75 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej
 UC-75 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich